Las Américas es una colonia del municipio de Ecatepec, Estado de México, México.

Descripción 
Este fraccionamiento se encuentra geográficamente ubicado al noroeste del municipio de Ecatepec
Se ubica sobre la Av. Central (también conocida como Av. Central Carlos Hank González) a la altura del cruce con la Av. Primero de Mayo
Tiene sus límites hacia el poniente y el sur con la Avenida Central, hacia el norte con la colonia Jardines de Morelos, y hacia el oriente con el depósito de evaporación solar "El Caracol" de la ciudad de México, a 25 minutos de Oceanía.
Dentro del fraccionamiento hay escuelas, desde jardín de niños hasta un plantel de la Universidad Autónoma del Estado de México, de sistema abierto.
Las casas de Las Américas se ubican en cerradas, con reja de acceso. Para las casas que se localizan en privadas, todos los servicios son subterráneos.
Las Américas tiene varias áreas verdes e instalaciones deportivas, como 10 canchas multiusos, para básquet bol y futbol, y una pista de jogging.
Dentro del fraccionamiento esta el Hospital General de Zona y una casa de cultura donde se imparten cursos y talleres y que cuenta con una biblioteca. Además de varias zonas comerciales donde encontrarás un minisúper, tiendas de abarrotes, tintorerías, restaurantes etc.

Historia 
El proyecto se empezó a construir a partir del año 2003 en lo que alguna vez fueron terrenos propiedad (referencia?) de la empresa Sosa Texcoco y que también, alguna vez fueron considerados para construir el nuevo (referencia?) aeropuerto de la Ciudad de México, como parte del proyecto Vuelta a la ciudad lacustre. Estos proyectos no se concretaron en esta zona, lo que dio pie a la construcción de esta colonia y al centro comercial. Está asentada en el predio que tenía la antigua empresa Sosa Texcoco que contempla 260 hectáreas.

Vías de acceso 
Las principales vías de acceso a Las Américas son la Avenida Central y el Circuito Exterior Mexiquense. Otras vías alternas de acceso son la Vía Morelos, la Av. Primero de Mayo y Av. de las Palomas.
En sus cercanías se hallan Plaza Aragón, el Tecnológico de Ecatepec, Ciudad Azteca, la UNITEC y el CECyT #3 "Estanislao Ramírez Ruiz" del IPN. Las Américas se ubica muy cerca de la estación del metro Ciudad Azteca, donde actualmente se construyó la estación de transborde multimodal "Mexipuerto" donde se puede disponer del transporte masivo "Mexibús", parando en estaciones "Las Américas" o "1.º de Mayo". Las Américas se ubican a un costado del Depósito de Evaporación Solar de la Ciudad de México "El Caracol".

El Mexibús es un sistema de autobús de tránsito rápido, que se encuentra en el Estado de México y el Distrito Federal. Su control y administración está a cargo de las empresas Transmasivo S.A. (Mexibús I), Transcomunicador Mexiquense S.A. de C.V. (Mexibús II) y Red de Transporte de Oriente S.A. de C.V. (Mexibús III). Cuenta con 3 líneas ya en operación y 1 en construcción. Las estaciones se encuentran en el Estado de México, en los municipios de Ecatepec, Tecámac, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, así como en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

Mexibús 1: Ciudad Azteca - Ojo de Agua

La primera ruta abarca el corredor Ciudad Azteca - Ojo de Agua, así como un servicio exprés entre Ciudad Azteca y la Central de Abastos de Ecatepec. Estaciones: Ciudad Azteca, Quinto Sol, Josefa Ortiz, Industrial, UNITEC, Torres, Zodiaco, Adolfo López Mateos, Vocacional 3, Valle de Ecatepec, Las Américas, Primero de Mayo, Hospital, Aquiles Serdán, Jardines de Morelos, Palomas, 19 de Septiembre, Central de Abastos, Las Torres, Hidalgo, Cuauhtémoc Sur, Cuauhtémoc Norte, Esmeralda y Ojo de Agua.

Mexibús 2: La Quebrada - Las Américas

El recorrido es desde el fraccionamiento Las Américas, en Ecatepec, a La Quebrada, en Cuautitlán Izcalli, circulando por la Avenida Primero de Mayo, la Avenida Revolución y la Avenida José López Portillo. Para brindar el servicio contará con 42 estaciones y 92 autobuses. Esta línea permitirá comunicar la Autopista México-Querétaro con la Av. Central (Av. Central Carlos Hank González) y a su vez los 2 centros comerciales más importantes de los extremos norte de la metrópoli: Perinorte y Plaza Las Américas.

Mexibús 4: Tecamac - Indios Verdes

Actualmente se encuentra en construcción la línea L4 del Mexibus, que conectará al D.F. con Tecámac y se prevé que entrará en operación para el 2015. Este sistema, que se ubica en la avenida Vía Morelos, en un carril confinado, contará con 31 estaciones, una estación de retorno en Indios Verdes (CETRAM) y la terminal Universidad Mexiquense del Bicentenario (Plantel Tecámac), y un punto medio en la también terminal intermedia de la Línea 1, Central de Abastos de Ecatepec.

Fraccionamiento 

El diseño de las casas del fraccionamiento tiene una fachada al estilo colonial moderno y se divide en tres tipos: residencial, interés medio e interés social.

En 2008 el ayuntamiento presidido por José Luis Gutiérrez Cureño obligó a ARA a construir el puente primero de mayo que cruza la avenida central , que estaba en las obligaciones de la constructora a pesar de que ARA argumentaba que ya había dado el dinero al gobierno del Estado de México, entre las medidas de presión a que el ayuntamiento tuvo que recurrir fue poner espectaculares exigiendo a ARA el cumplimiento y la clausura del estacionamiento del centro comercial, finalmente ARA tuvo que cumplir y construyó el puente.

Además cuenta con el centro comercial Las Américas, que alberga varias tiendas departamentales como, Liverpool, Sears, Sanborns; tiendas de autoservicio como Sam's Club y Walmart; lugares de entretenimiento como, Cinépolis y; un Hospital del Instituto de Salud del Estado de México(Hospital Las Américas)

Sector salud 

Contamos con un Hospital General de Zona. Hospital: General Ecatepec las Américas
Ubicado en Simón Bolívar esq. Libertadores de América Fracc. las Américas, Ecatepec de Morelos, Estado de México. 
En el hospital de Las Américas se atiende a pacientes de Ecatepec, de otros municipios, e inclusive de otros estados, anunció la construcción de un helipuerto cercano a esa zona, donde podrán aterrizar y despegar. 
Las familias que ya se encuentren adscritas pueden ser acreedoras a cuidado de partos, vacunas para recién nacidos, padecimientos en adolescentes, adultos y personas de la tercera edad, medicina general, consultas de especialidades, odontología, urgencias, hospitalización, y el fondo de protección contra Gastos Catastróficos.Para aquellas personas que no cuenten con seguridad social, sepan que pueden contar, siempre con el apoyo y la viabilidad de ser atendidos en el Hospital de Las Américas.

Mural del Hospital General Las Américas 

El 26 de septiembre de 2014 se develó en este hospital un mural realizado por el artista plástico Victoriano Gómez García mejor conocido como "Vigos", quien ha tenido una estrecha relación con el inmueble y con el personal del mismo.

En la obra se representa una mezcla de la medicina en los tiempos pre-hispánicos y la medicina actual, del lado derecho se encuentra el dios Maya Acum, en el centro una piedra de sacrificios con glifos mayas, la unión con el hospital es simbolizada con un quirófano y un grupo de doctores realizando una operación de corazón, así como instrumentos médicos (electrocardiógrafo) que bien puede representar la tecnología de nuestros tiempos.

Durante la ceremonia se dio reconocimiento al pintor quien dijo sentirse "fuera de este mundo" al ser ovacionado por su arte.

Problemáticas 
Desde su construcción, existieron rumores sobre la peligrosidad del terreno que hasta entonces era propiedad de la empresa Sosa Texcoco. Cuando se vendieron a Grupo ARA, se permitió la construcción de casas habitacionales, con la condición de que limpiara de contaminantes la zona de construcción, pero nunca lo hizo.

También se presentan problemas de transporte público y tránsito vehicular, que afectan la calidad de vida de sus habitantes. Esta problemática ha causado que Las Américas sea una de las colonias más contaminadas del municipio de Ecatepec.

El fraccionamiento las Américas luce bien, pero tiene aún problemas que presenta como inseguridad y pocas escuelas. Ya cuenta con un centro deportivo-cultural, una estación de bomberos, y se está construyendo un nuevo centro comercial. Además con la visita del papa en febrero de 2016, se arreglaron varias vías de tránsito principales.

El 22 de agosto de 2012, el presidente municipal, Indalecio Ríos Velázquez, inauguró la "Estación de Bomberos Las Américas", con lo que suman cuatro bases de operación de vulcanos en todo el territorio para agilizar los tiempos de respuesta de la ciudadanía ante una emergencia. .

Desde su construcción, la población de Ecatepec reporta que el servicio de agua potable es escaso en todo el municipio, esto es visible en las lonas que exigen menos edificios departamentales.

Referencias

Enlaces externos 
 Página del Centro Comercial Las Américas

Americas, Las